Альбина:

 Альбина — женское имя латинского происхождения.
 Альбина — советская марка электродрелей.
 Альбина Юрату (род. 1959) — чувашская поэтесса.